Ebosse oder  Ebossé ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ebossé Bodjongo (1989–2014), kamerunischer Fußballspieler
 Enzo Ebosse (* 1999), französisch-kamerunischer Fußballspieler